Стефан Бжузка (, 5 октября 1931, Радомско — 7 января 2023, , Польша) — польский шахматист, гроссмейстер ИКЧФ (1985).

Карьера 
Бронзовый призёр чемпионатов Польши 1953, 1959 и 1963 гг.

В составе сборной Польши — участник шахматной олимпиады 1958 г.

Участник ряда представительных международных турниров.

Добился значительных успехов в заочных шахматах. В 1966 г. выиграл чемпионат Польши по переписке. Участвовал в 16-м чемпионате мира по переписке.

Первым из польских шахматистов получил звание гроссмейстера ИКЧФ.

Скончался 7 января 2023 года.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии С. Бжузки в базе Chessgames
 Личная карточка С. Бжузки на сайте 365Chess

Умершие в 2023 году
Шахматисты Польши
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Гроссмейстеры ИКЧФ